Jianyang Diqu uppges vara en prefektur i Kina. Den skulle ligga i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 180 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou.

Jianyang, Nanping är idag ett stadsdistrikt  (härad) i Nanping.

Källor 

Historiska ortnamn i Kina
Fujian
WP:Projekt Kina

ceb:Jianyang Diqu (prepektura sa Republikang Popular sa Tsina)